Esham 4 Mayor — седьмой мини-альбом Esham A. Смита, выпущенный 26 октября 2008 года на официальном сайте Эшема. Издан в поддержку кампании Смита на пост мэра Детройта.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Esham
Мини-альбомы 2008 года